Duke of York (Herzog von York) war der Name von zwei Schiffen der britischen Marine:

 HMS Duke of York (1763), ein 1763 erworbener Kutter mit vier Kanonen
 HMS Duke of York (17), ein 1940 gebautes Schlachtschiff der King-George-V-Klasse

Literatur 
 

Duke of York